Die Open d’Orléans 2012 waren ein Tennisturnier, das vom 24. bis 30. September 2012 in Orléans stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2012 und wurde in der Halle auf Hartplatz ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 

 Turnierplan Einzel auf der ATP Homepage (PDF; 175 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP Homepage (PDF; 156 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP Homepage (PDF; 142 kB)

ATP Challenger Tour 2012
Tennisturnier in Orléans